Ця стаття — статистичний огляд досягнень найкращих бомбардирів Кубка європейських чемпіонів і Ліги чемпіонів УЄФА, щорічного футбольного турніру, заснованого у 1955 році.

1955/56 
 Мілош Мілутіновіч («Партизан») — 8
 Петер Палоташ («Вереш Лобого»), Леон Гловацькі («Стад» Реймс) — 6

1956/57 
 Денніс Вайоллет («Манчестер Юнайтед») — 9
 Томмі Тейлор («Манчестер Юнайтед») — 8
 Альфредо ді Стефано («Реал» Мадрид) — 7

1957/58 
 Альфредо ді Стефано («Реал» Мадрид) — 10
 Бора Костіч («Црвена Звезда») — 9
 Лайош Чордаш («Вашаш») — 9

1958/59 
 Жуст Фонтен («Стад» Реймс) — 10
 Вава («Атлетіко» Мадрид) — 8
 Альфредо ді Стефано («Реал» Мадрид), Хоакін Пейро («Атлетіко» Мадрид) — 6

1959/60  
 Ференц Пушкаш («Реал» Мадрид) — 12
 Альфредо ді Стефано («Реал» Мадрид) — 8
 Ладислав Кубала («Барселона») — 7

1960/61  
 Жозе Агуаш («Бенфіка») — 11
 Еварісто («Барселона»), Жозе Аугушту («Бенфіка») — 6

1961/62 
 Ді Стефано, Ференц Пушкаш, Хусто Техада (всі — «Реал» Мадрид), Бент Льовквіст («Оденсе 1913»), Хайнц Штрель («Нюрнберг») — 7

1962/63 
 Жозе Альтафіні («Мілан») — 14
 Алан Гільзен («Данді») — 9
 Рей Кроуфорд («Іпсвіч Таун») — 8

1963/64 
 Владимир Ковачевич («Партизан»), Аллесандро Маццола («Інтернаціонале»), Ференц Пушкаш («Реал» Мадрид) — 7

1964/65 
 Еусебіу («Бенфіка»), Жозе Агушту Торреш («Бенфіка») — 9
 Роджер Гант («Ліверпуль»), Нікола Котков («Локомотив» Софія) — 7

1965/66  
 Еусебіу («Бенфіка»), Альберт Флоріан («Ференцварош») — 7
 Джон Коннеллі («Манчестер Юнайтед»), Мустафа Хасанаджич («Партизан») — 6

1966/67 
 Поль Ван Гімст («Андерлехт»), Юрген Піпенбург («Форвертс») — 6
 Стів Чалмерс («Селтік»), Ернест Поль («Гурник»), Артур Томас («Лінфілд») — 5

1967/68 
 Еусебіу («Бенфіка») — 6
 Поль Ван Гімст («Андерлехт»), Вацлав Машек («Спарта» Прага), Франциско Хенто («Реал» Мадрид) — 5

1968/69 
 Деніс Лоу («Манчестер Юнайтед») — 9
 Йоган Кройф («Аякс»), П'єріно Праті («Мілан») — 5

1969/70 
 Мік Джонс («Лідс Юнайтед»), Уве Кіндвалл («Феєнорд») — 7
 Руд Геєлс («Феєнорд») — 6

1970/71 
 Антоніс Антоніадіс («Панатінаїкос») — 10
 Луїс Арагонес («Атлетіко» Мадрид), Зоран Філіпович («Црвена Звезда»), Стефан Остоїч («Црвена Звезда») — 6

1971/72 
 Анталь Дунаї («Уйпешт»), Лу Макарі («Селтік»), Сільвестр Такач («Стандард») — 5

1972/73 
 Герд Мюллер («Баварія») — 12
 Ференц Бене («Уйпешт») — 6
 Влодзімеж Любанський («Гурник»), Карлос Сантільяна («Реал» Мадрид) — 5

1973/74 
 Герд Мюллер («Баварія») — 9
 Рауль Ламбер («Брюгге»), Конні Торстенссон («Отвідаберг», «Баварія») — 6

1974/75 
 Герд Мюллер («Баварія), Едуард Маркаров («Арарат») — 5

1975/76 
 Юпп Гайнкес («Боруссія» Менхенгладбах) — 6

1976/77 
 Герд Мюллер («Баварія»), Франко Кучінотта («Цюрих») — 5

1977/78 
 Алан Сімонсен («Боруссія» Менхенгладбах) — 5

1978/79 
 Клаудіо Сульсер («Грассгоппер») — 11
 Гарі Біртлес («Ноттінгем Форест») — 6

1979/80 
 Сьорен Лербю («Аякс») — 10
 Горст Грубеш («Гамбург»), Тон Бланкер («Аякс») — 7

1980/81 
 Карл-Гайнц Румменіґґе («Баварія»), Грем Сунесс («Ліверпуль»), Террі Макдермотт («Ліверпуль») — 6

1981/82 
 Дітер Хенесс («Баварія») — 7
 Карл-Гайнц Румменіґґе («Баварія») — 6

1982/83 
 Паоло Россі («Ювентус») — 6
 Мішель Платіні («Ювентус»), Гарі Шоу («Астон Вілла») — 6

1983/84   
 Віктор Сокол («Динамо» Мінськ) — 6
 Роберто Пруццо («Рома»), Іан Раш («Ліверпуль») — 5

1984/85 
 Мішель Платіні («Ювентус»), Турбьорн Нільссон («Гетеборг») — 7
 Паоло Россі («Ювентус»), Джон Уарк («Ліверпуль»), Іан Раш («Ліверпуль») — 5

1985/86 
 Турбьорн Нільссон («Гетеборг») — 6
 Лайош Детарі («Гонвед»), Ісмо Луїс («Куусюсі»), Віктор Піцурка («Стяуа»), Альдо Серена («Ювентус») — 5

1986/87 
 Борислав Цвєткович («Црвена Звезда») — 7
 Фернанду Гоміш («Порту»), Мікаель Лаудруп («Ювентус»), Олег Блохін («Динамо» Київ), Вадим Євтушенко («Динамо» Київ) — 5

1987/88 
 Руй Агуаш («Бенфіка»), Жан-Марк Феррері («Бордо»), Аллі Маккойст («Рейнджерс»), Мічел («Реал» Мадрид), Георге Хаджі («Стяуа»), Петар Новак («Спарта» Прага), Рабах Маджер («Порту») — 4

1988/89 
 Марко ван Бастен («Аякс») — 10
 Маріус Лекетуш («Стяуа») — 7
 Георге Хаджі («Стяуа») — 6

1989/90 
 Жан-П'єр Папен («Олімпік» Марсель), Ромаріу (ПСВ) — 6

1990/91 
 Жан-П'єр Папен («Олімпік» Марсель), Петер Пакульт («Сваровскі-Тіроль») — 6

1991/92  
 Жан-П'єр Папен («Олімпік» Марсель), Сергій Юран («Бенфіка») — 7
 Джанлука Віаллі («Сампдорія»), Люк Ніліс («Андерлехт»), Дарко Панчев («Црвена Звезда») — 6

Ліга чемпіонів УЄФА

1992/93 
 Ромаріу (ПСВ) — 7
 Марко ван Бастен («Мілан»), Ален Бокшич («Олімпік» Марсель), Франк Созе («Олімпік» Марсель) — 6

1993/94 
 Рональд Куман («Барселона»), Уінтон Руфер («Вердер») — 8
 Люк Ніліс («Андерлехт»), Христо Стоїчков («Барселона») — 7

1994/95 
 Джордж Веа («Парі Сен-Жермен») — 8
 Ярі Літманен («Аякс») — 6
 Хакан Шюкюр («Галатасарай») — 5

1995/96 
 Ярі Літманен («Аякс») — 9
 Алессандро Дель П'єро («Ювентус»), Рауль Гонсалес («Реал» Мадрид), Кшиштоф Важиха («Панатінаїкос») — 6

1996/97 
 Аллі Маккойст («Рейнджерс») — 6
 Мілінко Пантіч («Атлетіко» Мадрид), Кубілай Тюрк'їлмаз («Грассгоппер») — 5

1997/98 
 Алессандро Дель П'єро («Ювентус») — 10
 Тьєррі Анрі («Монако») — 7
 Філіппо Індзагі («Ювентус»), Сергій Ребров («Динамо» Київ) — 6

1998/99 
 Андрій Шевченко («Динамо» Київ) — 11
 Сергій Ребров («Динамо» Київ), Двайт Йорк («Манчестер Юнайтед») — 8
 Златко Захович («Порту»), Нуну Гоміш («Бенфіка») — 7

1999/00  
 Рівалду («Барселона»), Маріо Жардел («Порту»), Сергій Ребров («Динамо» Київ), Рауль Гонсалес («Реал» Мадрид) — 10
 Сімоне Індзагі («Лаціо») — 9
 Туре Андре Фло («Челсі») — 8
 Пауло Сержіо («Баварія»), Патрік Клюйверт («Барселона») — 7

2000/01 
 Андрій Шевченко («Мілан»), Маріо Жардел («Галатасарай») — 9
 Андрій Воробей («Шахтар»), Ян Коллер («Андерлехт»), Рауль Гонсалес («Реал» Мадрид), Алан Сміт («Лідс Юнайтед») — 7

2001/02 
 Руд ван Ністелрой («Манчестер Юнайтед») — 10
 Давід Трезеге («Ювентус»), Уле Ґуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») — 8
 Тьєррі Анрі («Арсенал»), Ренівальдо Пенья («Порту»), Уміт Каран («Галатасарай»), Патрік Клюйверт («Барселона») — 7

2002/03 
 Руд ван Ністелрой («Манчестер Юнайтед») — 14
 Філіппо Індзагі («Мілан») — 12
 Рауль Гонсалес («Реал» Мадрид), Рой Макай («Депортіво»), Ернан Креспо («Інтернаціонале»), Крістіан Гіменес («Базель») — 9
 Ян Коллер («Боруссія» Д) — 8
 Якубу Айєгбені («Маккабі» Хайфа), Алан Ширер («Ньюкасл Юнайтед»), Хав'єр Савіола («Барселона»), Тьєррі Анрі («Арсенал») — 7

2003/04 
 Фернандо Мор'єнтес («Монако») — 9
 Дадо Пршо («Монако») — 7

2004/05 
 Адріано («Інтернаціонале») — 10
 Руд ван Ністелрой («Манчестер Юнайтед») — 8
 Рой Макай («Баварія») — 7

2005/06 
 Андрій Шевченко («Мілан») — 9
 Роналдінью («Барселона»), Стівен Джеррард («Ліверпуль») — 7

2006/07 
 Кака («Мілан») — 10
 Пітер Крауч («Ліверпуль»), Фернандо Мор'єнтес («Валенсія») — 7

2007/08 
 Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Юсуф Коне («Русенборг») — 8
 Дірк Кейт («Ліверпуль») — 7

2008/09 
 Ліонель Мессі («Барселона») — 9
 Стівен Джеррард («Ліверпуль»), Мирослав Клозе («Баварія») — 7

2009/10 
 Ліонель Мессі («Барселона») — 8
 Лісандро Лопес («Олімпік» Ліон), Івиця Олич («Баварія»), Кріштіану Роналду («Реал» Мадрид) — 7

2010/11 
 Ліонель Мессі («Барселона») — 12
 Клео («Партизан») — 10
 Маріо Гомес («Баварія»), Самюель Ето'о («Інтернаціонале») — 8
 Ніколя Анелька («Челсі»), Пітер Крауч («Тоттенхем Хотспур») — 7

2011/12 
 Ліонель Мессі («Барселона») — 14
 Маріо Гомес («Баварія») — 13
 Кріштіану Роналду («Реал» Мадрид), Марек Бакош («Вікторія» Пльзень) — 8
 Аїлтон («АПОЕЛ»), Карім Бензема («Реал» Мадрид) — 7

2012/13 
 Кріштіану Роналду («Реал» Мадрид) — 12 
 Роберт Левандовський («Боруссія» Дортмунд) — 10
 Бурак Їлмаз («Галатасарай»), Ліонель Мессі («Барселона»), Томас Мюллер («Баварія») — 8

2013/14 
 Кріштіану Роналду («Реал» Мадрид) — 17
 Златан Ібрагімович (Парі Сен-Жермен)  — 10
 Дієго Коста ((«Атлетіко»), Ліонель Мессі («Барселона») — 8

2014/15 
 Ліонель Мессі («Барселона»), Неймар («Барселона»), Кріштіану Роналду («Реал» Мадрид) — 10   
 Луїс Адріану (Шахтар (Донецьк)) — 9

2015/16 
 Кріштіану Роналду («Реал» Мадрид) — 16
 Роберт Левандовський («Баварія» Мюнхен) — 9
 Луїс Суарес («Барселона»), Томас Мюллер («Баварія» Мюнхен) — 8

2016/17 
 Кріштіану Роналду («Реал» Мадрид) — 12
 Ліонель Мессі («Барселона») — 11
 Едінсон Кавані («ПСЖ»), Роберт Левандовський («Баварія» Мюнхен) — 8

2017/18 
 Кріштіану Роналду («Реал» Мадрид) — 15
 Мохаммед Салах, Садіо Мане, Роберто Фірміно (всі «Ліверпуль») — 10

2018/19 
 Ліонель Мессі («Барселона») — 12
 Роберт Левандовський («Баварія» Мюнхен) — 8

Джерела 
 Найкращі бомбардири Кубка європейських чемпіонів і Ліги чемпіонів УЄФА на сайті RSSSF 
 Найкращі бомбардири Кубка європейських чемпіонів і Ліги чемпіонів УЄФА на сайті euro.futbal.org 

Бомбардири
Ліга чемпіонів УЄФА